Kaiseryacht SMS Hohenzollern steht für:

 Hohenzollern (Schiff, 1893), kaiserliche Yacht 
 Kaiseryacht SMS Hohenzollern (Briefmarkenserie), eine Briefmarkenserie